Святи́тель (, ) — чин святости, в котором почитаются епископы (архиереи), канонизированные Церковью за праведную жизнь, особые заслуги в качестве духовных пастырей и труд на устроение Церкви. Память самых главных святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста отмечается в день Собора трёх святителей.

В богослужебных текстах слово «святитель» может использоваться в значении «первосвященник», например:

Примечания

Литература